Один доллар может означать:
 Один доллар США — различные банкноты и монеты США номиналом 1 доллар США.
 Один доллар — монета Канады номиналом 1 канадский доллар.
 Один доллар — монета Австралии номиналом 1 австралийский доллар.
 Один доллар — монета Гонконга номиналом 1 гонконгский доллар.
 $1 — параметр, используемый в некоторых языках программирования.

См. также 
 $
 $10
 Доллар (денежная единица)